«Издатель Сапронов» — одно из самых успешных и известных частных издательств России. Достижения издательства неоднократно отмечались наградами престижных книжных выставок.

Продукция под маркой «Издатель Сапронов» начала выпускаться с 1999 года. За годы существования издательства им было выпущено более 100 наименований литературных произведений таких авторов, как Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Лев Аннинский, Леонид Бородин, Василь Быков, Евгений Носов, Валентин Курбатов, Дмитрий Сергеев. Характерная черта книжной продукции издательства — высокое качество художественного и полиграфического исполнения, что позволяло выпускать качественные подарочные издания. Оформление книг иркутским художником Сергеем Элояном неоднократно отмечалось дипломами Российской ассоциации книгоиздателей, престижных национальных конкурсов. Среди подарочных изданий были: «Царь-рыба» Виктора Астафьева, четырёхтомник Валентина Распутина и его «Прощание с Матёрой», «Земля у Байкала», «Сибирь, Сибирь…», а также письма дирижёра Евгения Колобова — «Маэстро Евгений Колобов». Издательство выпустило также альбомы Юрия Селивёрстова и Сергея Элояна. С диском классической музыки была издана книга «Созвучие». 

Редактором издательства была Агнесса Фёдоровна Гремицкая; основателем и владельцем Геннадий Константинович Сапронов (1952—2009). В интервью одной из иркутских газет Г. Сапронов сказал:
Стремлюсь создать книгу, которую сам хочу купить и поставить на полку, даже если бы не я был её издателем. Я работаю в своё удовольствие, издаю тех авторов, которые мне интересны не потому что я такой привередливый, просто хочу делать то, что нравится, то, что возбуждает творческий азарт. Моё издательство – это мои книжки, мой круг авторов: В.Астафьев, В.Распутин, В. Курбатов, Л.Аннинский, Е.Носов и другие. Моя команда, мой взгляд на вещи, мой вкус. Здесь всё штучно и, поверьте, не так уж легко и просто

Издательство регулярно принимало участие в выставках «Нон-фикшн».

Вклад, который внёс основатель издательства Г. К. Сапронов в развитие книжного дела России получил должную оценку в 2014 году на районном уровне:
«…10 октября в истории отечественной культуры произошло уникальное событие. Впервые в России библиотеке было присвоено имя издателя: в Иркутске появилась библиотека № 4 им. Геннадия Сапронова.»

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Книжный Страдивари. Выставка книг издателя Геннадия Сапронова

Издательства, основанные в 1999 году
Издательства Иркутска